Reims ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Reims, Stadt im Département Marne
 davon abgeleitet die Verwaltungsgebiete
 Arrondissement Reims
 Kanton Reims-1
 Kanton Reims-2
 Kanton Reims-3
 Kanton Reims-4
 Kanton Reims-5
 Kanton Reims-6
 Kanton Reims-7
 Kanton Reims-8
 Kanton Reims-9
 Kanton Reims-10
 Reims-la-Brûlée, Gemeinde im Département Marne
 Reims Métropole, Gemeindeverband () im Département Marne

Reims ist ein Namensteil von:
 Donatian von Reims, Bischof
 Nicasius von Reims, Bischof von Reims
 Robert von Reims (um 1055–1122), mittelalterlicher Kleriker und Chronist, siehe Robert der Mönch

Siehe auch:
 Reims Aviation, französisches, in Reims ansässiges Luftfahrtunternehmen
 Circuit de Reims-Gueux, ehemalige französische Rennstrecke